Az 1994-es Roland Garros férfi versenyét a spanyol Sergi Bruguera nyerte honfitársa Alberto Berasategui előtt.

Kiemeltek 

  Pete Sampras (Negyeddöntő)
  Michael Stich (Második kör)
  Stefan Edberg (Első kör)
  Andrij Medvegyev (Negyeddöntő)
  Goran Ivanišević (Negyeddöntő)
  Sergi Bruguera (Bajnok)
  Jim Courier (Elődöntős)
  Michael Chang (Harmadik kör)

  Todd Martin (Harmadik kör)
<li> - <li>
  Thomas Muster (Harmadik kör)
  Petr Korda (Első kör)
  Magnus Gustafsson (Második kör)
  Cédric Pioline (Második kör)
  Carlos Costa (Második kör)
  Richard Krajicek (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Források 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon

F1